James Brown House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Brown House (Iowa), NRHP-Nr. 82002643
 James Brown House (Kentucky), NRHP-Nr. 83002641
 James Brown House (New York), NRHP-Nr. 83001717